Hegesianax (en grec antic ) fou un historiador grec d'Alexandria, que segons Ateneu de Naucratis era el verdader autor de l'obra Troica, publicada sota el nom de Cefaló o Cefalió.

Plutarc també menciona a un historiador de nom Hegesianax o Hesianax del que diu que havia escrit diversos llibres entre ells un anomenat Lybica, però no és segur que siguin el mateix. I encara, Plutarc anomena un poeta anomenat Agesianax, del que va conservar alguns versos de mèrit que descriuen la lluna, tot i que podria ser un altre personatge, el poeta Hegesianax. Finalment, Esteve de Bizanci parla d'un autor de nom Hegesianax de Tròade autor d'un tractat sobre l'estil de Demòcrit i d'un altre sobre expressions pròpies de la poesia. Vossius considera que tots ells eren en realitat el mateix Hegesianax d'Alexandria, i es basa en un text d'Ateneu que diu Ἡγησιάνακτα τὸν Ἀλεξανδρέα ἀπο Τρωάδος, considerant que era ciutadà d'Alexandria encara que nascut a la Tròade. Ateneu diu que Hegesianax d'Alexandria era contemporani d'Antíoc III el Gran, i basant-se en l'autoritat de Demetri d'Escepsis, explica que Hegesianax era un home pobre que durant divuit anys es va dedicar a l'ofici d'actor, i que s'estava de menjar figues per no fer-se malbé la veu.

Referències 

Historiadors de la Grècia hel·lenística
Persones de l'Alexandria hel·lenística
Historiadors de l'antic Egipte
Historiadors alexandrins
Escriptors de la Grècia hel·lenística
Escriptors egipcis